Rebeca hace referencia a varios artíulos:

Personas 
 Rebeca (nombre), nombre propio de mujer.

Obras de ficción 
 Rebeca (1938), novela de Daphne du Maurier.
 Rebecca (1940), película de Alfred Hitchcock.
 Rebecca (1997), miniserie de Jim O'Brien.
 «Rebecca» (2016), quinto episodio de la segunda temporada de Better Call Saul.
 Rebecca (2020), película de Ben Wheatley.

Telenovelas
 Rebeca (telenovela peruana) (1963), peruana.
 Rebeca (telenovela de 1985), venezolana.
 Rebeca (telenovela) (2003), estadounidense.

Toponimia 
 Rebecca (Georgia), Estados Unidos.

Además 
 Rebeca (prenda), jersey abierto.
 La Rebeca, escultura y uno de los símbolos de Bogotá.
 Rebeca (instrumento musical) o ribeca, violín de tres cuerdas que se cree sirvió de tipo primitivo a la antigua familia de violas.
 Rebecca (banda) (1984-1991), grupo japonés de rock.